GSC:
 GSC Game World — украинская компания, разрабатывающая компьютерные игры.
 Guide Star Catalog — каталог звёзд, собранный с помощью телескопа Хаббл.